Mugler est un nom de famille
 Axelle Mugler (née en 1983), actrice française
 Thierry Mugler (1945–2022), personnalité du show business en France

Mugler peut également faire référence à
 , un arrêt de 1887 de la Cour suprême des États-Unis.

Homonymie de patronyme